Österreichische Badminton-Mannschaftsmeisterschaften werden seit 1959 ausgetragen. In der Saison 1962/1963 und in der darauffolgenden Spielzeit wurden zusätzlich noch zwei separate Titelkämpfe für Damen- und Herrenteams der Bundesländer ausgetragen.

Die Meister

Titelträger der Bundesländer

Referenzen 
Österreichische Mannschaftsstaatsmeister

Mannschaft
Liste (Badminton)
Badminton Mannschaften
Erstveranstaltung 1959